Zamach na Bali (2002)
 Zamach na Bali (2005)